O curso de inglês na Instituto Internacional de Linguística (IIL), ou, em inglês, o International Language Institute (ILI) é uma instituição educativa centrada no ensino do inglês e de outras línguas e localiza-se em Washington D.C. e em Gaithersburg (MD), EUA. Foi fundada em 1970, e, desde da sua criação, o Instituto ensinou Inglês a milhares de estudantes de todas as partes do mundo. O IIL tornou-se conhecido pelo seu óptimo ensino e atmosfera amigável, que é comprometido a fornecer uma instrução linguística de qualidade, assim como a ajuda, serviços e apoio aos seus estudantes que necessitam de estudar muito o Inglês nos Estados Unidos da América.

Programas

O Instituto Internacional de Linguística oferece: 

 Programa Intensivo Diário de Inglês com 25 horas por semana. 
 Programa Semi-Intensivo Noturno em 3 vezes por semana. 
 12 níveis de Aulas de Inglês Intensivo. 
 6 níveis de Aulas de Inglês Semi-Intensivo. 
 Professores nativos de qualidade com experiência que falam fluentemente o Inglês. 
 Experiência de viver com uma Família Americana. 
 Semanalmente há atividades, festas, e esportes para os estudantes. 
 Auxílio com aplicações e transferências da faculdade. 
 Preparação de aulas TOEFL® no seu moderno Laboratório de Informática

Além dos cursos de inglês, que são os mais concorridos, existem também cursos de variadíssimas línguas, incluindo o Mandarim, o Francês, o Alemão, o Espanhol, o Português, o Árabe, o Japonês, entre muitas outras.

Ligações externas
 Website do IIL
 Website do curso de inglês 

Linguística
Ensino de idiomas
Educação nos Estados Unidos